Латвийская академия культуры (LKuA, ) — высшая государственная школа (ВУЗ). Основана 29 декабря 1990 года. Латвийская академия культуры подготавливает академически и профессионально образованных специалистов для культурной, научной и образовательной сфер Латвии. Предоставляет степень бакалавра, магистра и доктора наук. Имеет государственную аккредитацию до 2019 года. Первый ректор и основатель академии — Петерис Лакис.

Бакалаврская программа Латвийской академии культуры предлагается по следующим специальностям:
 международные культурные связи,
 теория аудиовизуального и сценического искусства,
 кино- и теледраматургия,
 режиссура,
 актёрское искусство,
 хореография современного танца,
 социология и менеджмент культуры,
 традиционная культура и латышский фольклор,
 теория культуры и науки управления.

Хор академии культуры, Sōla, получил несколько наград на международных соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 Латвийская академия культуры

Появились в 1990 году в Латвии
1990 год в театре
Театральные вузы
Высшие учебные заведения Риги
Театральные учебные заведения Риги